Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1974 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 3 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Chris Evert et Olga Morozova battent Gail Sherriff et Katja Ebbinghaus en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
11 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1974
France Double dames
Sport en France en 1974
Sport en mai 1974
Tennis en juin 1974